Wichita County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Wichita County (Kansas)
Wichita County (Texas)